Серебряков Андрій Вікторович — художник.
 Серебряков Валентин Валентинович — український орнітолог.
 Серебряков Валерій Олексійович (1939—2019) — радянський артист цирку, заслужений артист РРФСР (1980).
 Серебряков Володимир Петрович (1942—2020) — український музикант, композитор, диригент, педагог.
 Серебряков Іван Григорович — радянський ботанік.
 Серебряков Лазар Маркович — російський адмірал, засновник Новоросійська.
 Серебряков Леонід Борисович — радянський журналіст та письменник.
 Серебряков Михайло Васильович (1879—1959) — російський і радянський історик та філософ. Доктор історичних наук, професор. Ректор Ленінградського університету в 1927—1930 роках. Заслужений діяч науки РРФСР (1947).
 Серебряков Михайло Михайлович (1852 —1906) — член Харківського товариства грамотності, член Харківської міської думи, голова правління Харківської громадської бібліотеки.
 Серебряков Олександр Вікторович (1992—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Серебряков Олександр Михайлович — полковник медичної служби, заслужений лікар України.
 Серебряков Олексій Валерійович — російський актор.

Див. також 
 Серебрякова Галина Йосипівна — російська радянська письменниця і журналістка, авторка романів про Маркса і Енгельса.
 Серебрякова Зінаїда Євгенівна — українська та французька художниця.

Російські прізвища